Yaaku peut désigner :
 les Yaaku, un peuple du Kenya
 le yaaku, leur langue